

Sigle 
 Malaysia Super League 
 MSL – Mars Science Laboratory
 MSL – MBCGame StarCraft League, torneo professionistico di StarCraft
 Medical science liaison (MSL) figura professionale
 Minnesota State Lottery

Codici 
 MSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Florence / Muscle Shoals / Sheffield (Alabama) (Stati Uniti)